Sbarro puede hacer referencia a:

 Sbarro, cadena de restaurantes de comida rápida.
 Sbarro, firma suiza constructora y preparadora de automóviles.